Klapmeyer  ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Johann Klapmeyer (1747–1805), Theologe und Naturgelehrter 

 Renée Klapmeyer, US-amerikanische Filmschauspielerin und Musicaldarstellerin